Tony White (né le  à Levack, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-97 || Merrimack College || NCAA ||22 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-98 || Merrimack College || NCAA ||25 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1998-99 || Merrimack College || NCAA ||31 ||2 ||8 ||10 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-00 || Merrimack College || NCAA ||33 ||5 ||8 ||13 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-01 || Rattlers d'Amarillo || WPHL ||20 ||0 ||3 ||3 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-02 || River Otters du Missouri || UHL ||67 ||4 ||13 ||17 ||74 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4  
|-
|2002-03 || River Otters du Missouri || UHL ||35 ||2 ||7 ||9 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2003-04 || River Otters du Missouri || UHL ||62 ||4 ||8 ||12 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Merrimack
Joueur des Rattlers d'Amarillo
Joueur des River Otters du Missouri
Défenseur de hockey sur glace